Летча — топоним:

 Летча — река в Брянской области, правый приток Неруссы.
 Летча — посёлок в Брасовском районе Брянской области, названный по этой реке.